Bis 2020 wurde die zweite Ebene der Verwaltungsgliederung der Ukraine durch Rajone (ukrainisch in der Mehrzahlform /rajony) und Städte unter Oblastverwaltung repräsentiert.

2006 gibt es 490 Rajone, die sich auf 24 Oblaste und die Autonome Republik Krim verteilen. Der durchschnittliche ukrainische Rajon hat eine Fläche von 1.200 km² mit einer Durchschnittsbevölkerung von 52.000 Einwohnern.

Durch Dekret der Werchowna Rada der Ukraine vom 17. Juli 2020 Nr. 807-IX wurden anstelle von 490 Rajone und 178 Städten der unter Oblastverwaltung 136 neue erweiterte Rajone geschaffen.

Tabellarische Übersicht über die ukrainischen Rajone und Städte unter Oblastverwaltung

Tabellarische Übersicht über die städtischen Rajone in der Ukraine

Siehe auch 
Liste der Städte in der Ukraine
Verwaltungsgliederung der Ukraine

Weblinks 
 Ukrainische Volkszählung von 2001, Bevölkerungsstruktur (englisch) (ukrainisch)
 Verwaltungsgliederung der Ukraine auf der Webseite des Werchowna Rada

Einzelnachweise 

 
Ukraine, Rajone